

Кудашево — присілок, Бураєвський район, Башкортостан
 Кудашево — присілок, Учалинський район, Башкортостан

Див. також 
 Кудашеве
 Новокудашево
 Старокудашево